In 2007 werd de vierde editie van de Copa FGF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, de alternatieve naam voor de competitie dit jaar was Copa Paulo Rogério Amoretty. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 22 augustus tot 2 december. Caxias werd kampioen en mocht zo ook deelnemen aan de Recopa Sul-Brasileira 2007.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
  RSSSF

Copa FGF
FGF Copa